Oesfeld ist der Name folgender Orte:
 Oesfeld (Bütthard), ein Ortsteil von Bütthard in Bayern

Oesfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Oesfeld (1838–1908), preußischer Generalmajor
 Carl Ludwig von Oesfeld (1741–1804), preußischer Geheimer Rat und deutscher Kartograph
 Gotthelf Friedrich Oesfeld (1735–1801), deutscher Pfarrer und Chronist
 Karl Wilhelm von Oesfeld (1781–1843), deutscher Topograph und Kartograph